Бе́ссетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бессетт, Андре (1845—1937) — святой Римско-Католической Церкви, монах. 
  (род. 1975) — профессиональный канадский велогонщик.
 Бессетт, Мэтт (род. 1984) — американский боец ММА. 
 Бессетт-Кеннеди, Кэролин (1966—1999) — жена Джона Ф. Кеннеди-младшего.